Název Vítonice či Vitonice má více sídel:
 Vítonice (okres Kroměříž), obec v okrese Kroměříž
 Vítonice (okres Znojmo), obec v okrese Znojmo
 Vítonice (Blažejovice), část obce Blažejovice v okrese Benešov
 Vitonice (Kralice na Hané), katastrální území Vitonice na Hané, základní sídelní jednotka částí Kralice na Hané městyse Kralice na Hané v okrese Prostějov